Склад збірної Португалії на чемпіонаті світу 2010 року

Докладніше...<noinclude>

Португалія
С 2010